Tangra peut désigner :

 Le dieu Tangra, divinité principale dans le tangraïsme ;
 Le groupe de musique Tangra ;
 Un quartier de la ville de Calcutta (Inde) ;
 Une expédition scientifique menée en 2004-2005 sur l'île Livingston (Antarctique) ;